een dier uit de familie van de watergaasvliegen (Osmylidae)
watergaasvlieg (soort), de soort Osmylus fulvicephalus uit deze familie